David Williams angol autóversenyző
 David Williams angol csillagász, a Royal Society korábbi elnöke
 David Williams (1950–2009) amerikai gitáros
 David Williams (1955) walesi labdarúgó
 David Williams (1967) amerikai jégkorongozó
 David Williams (1988) ausztrál labdarúgó